Il doppio  del Fergana Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

John Paul Fruttero e Raven Klaasen erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Fruttero ha fatto coppia con Uladzimir Ihnacik, ma ha perso in semifinale contro Klaasen che ha giocato in coppia con Izak van der Merwe e ha battuto in finale Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (finale)
 Raven Klaasen /  Izak van der Merwe (campioni)

 John Paul Fruttero /  Uladzimir Ihnacik (semifinali) 
 Purav Raja /  Divij Sharan (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Fergana Challenger 2012